Erewhon est un roman de Samuel Butler.
 Erewhon est une pièce musicale de Hugues Dufourt.
 Erewhon est une station néo-zélandaise nommée d'après le roman de Butler.
 Erewhon est une planète de la série de romans honorverse de David Weber